Мурін — слов'янське прізвище.

Відомі носії 

 Мурін Йосиф Євсейович (1906—1955) — український і російський кінорежисер.
 Ігор Мурін (1973) — словацький хокеїст, воротар.
 Мурін Олександр Григорович (1917—1992) — хоровий диригент, народний артист СРСР.

Див. також 
 Мойсей Мурин (325, Ефіопія — 400, Єгипет) — ранньо-християнський святий з Африки, монах і чудотворець.